

Toponyme
 Vieuzac, ancienne commune française des Hautes-Pyrénées, aujourd'hui intégrée à Argelès-Gazost

Patronyme
 Bertrand Barère de Vieuzac, personnalité de la Révolution française